Kung Harald kan syfta på:

 Harald Harfot – son till Knut den store, kung av England 1035–1040
 Harald Godwinson – kung av England 1066, stupad i slaget vid Hastings
 Harald Blåtand – kung av Danmark 958–985/986 och av Norge 970–985/986
 Harald II av Danmark – kung av Danmark 1014–1018 och av Norge 1014–1015
 Harald Hein – kung av Danmark 1076–1080
 Harald Hårfager –  kung av Norge 872–933
 Harald Gråfäll – kung av Norge 961–970
 Harald Hårdråde – kung av Norge 1045–1066
 Harald Gille – kung av Norge 1130–1136
 Harald V av Norge – kung av Norge sedan 1991